Alice Delaye (1884-1963), peintre française ;
 Bruno Delaye (1952-), diplomate français ;
 Guy Delaye (1929-1986), rugbyman français ;
 Margot Delaye (), héroïne de Montélimar ;
 Philippe Delaye (1975-), footballeur français ;
 Théophile-Jean Delaye (1896-1970), artiste et topographe militaire français.